En Pologne, Stołpie peut désigner :
 Stołpie, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Stołpie, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.